Juliana Dias (Viana do Castelo, 4 de Maio de 1997) é uma jovem atleta barquense especialista em provas de meio-fundo em pista que representa o Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez.
Inciou-se no atletismo em 2008 e ao longo da sua carreira tem conquistado várias medalhas em competições nacionais.

Palmarés

Recordes Pessoais